Малое Попово (,  Папитанья) — село в Косоньской сельской общине Береговского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 210 человек. Почтовый индекс — 90263. Телефонный код — 03141. Занимает площадь 0,756 км². Код КОАТУУ — 2120488003.

История 
В 1995 г. селу возвращено историческое название

Ссылки 
 Малое Попово на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области

Примечания